Sirio peut désigner:
 Sirio, une localité romaine située sur le territoire de la commune de Cérons dans le Bordelais en France.
 SIRIO, acronyme de Satellite Italiano di Ricerca Industriale Orientata, un satellite de télécommunications expérimental développé par l'Italie dans les années 1970.
 Sirio, un paquebot italien victime d'un naufrage particulièrement meurtrier en 1906.
 Sirio, un torpilleur italien de la classe Spica de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina). 
 Sirio, un patrouilleur italien de la classe Sirio pour la surveillance des pêches (ViPe), la surveillance et la défense des côtes, et le contrôle du trafic maritime marchand ; 
 Classe Sirio ou classe Costellazioni 2e serie, une classe patrouilleurs italiens pour la surveillance des pêches, la surveillance et la défense des côtes, et le contrôle du trafic maritime marchand 
 AnsaldoBreda Sirio, un modèle de tramway
 Sírio São Paulo, un club brésilien de basket-ball 
 Sport Club Sírio, un ancien club brésilien de football 
Lac Sirio, lac piémontais

Voir aussi 
 Sirius (homonymie)